Fața pierdută se poate referi la:

 Literatură
 1964 Fața pierdută (Ztracená tvář) – povestire stiințifico-fantastică de scriitorul ceh Josef Nesvadba

 Film
 1965 Fața pierdută – film de comedie - sci-fi cehoslovac, în regia lui Pavel Hobl